Карел Пиларж (; 23 декабря 1977, Прага, Чехословакия) — чешский хоккеист, защитник. Чемпион мира 2001 года.

Карьера

Клубная 
На протяжении 20 лет своей карьеры Карел Пиларж сменил много клубов в различных лигах. Известен по выступлениям в НХЛ («Торонто Мейпл Лифс») и в КХЛ (ЦСКА Москва, «Лев Попрад», «Донбасс Донецк»), а также игре за сборную Чехии, в составе которой он в 2001 году завоевал золото чемпионата мира.

На драфте НХЛ 2001 года был выбран под 39-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс».

В составе пражской «Спарты» два раза (в 2006 и 2007 годах) становился чемпионом Экстралиги.

Обладатель Кубка Колдера 2008 года в составе «Чикаго Вулвз».

Участник матча звёзд КХЛ 2012.

В 2018 году завершил карьеру, играя за родной клуб «Литвинов» в чешской Экстралиге. После окончания игровой карьеры стал сразу работать хоккейным агентом.

Международная 
В составе сборной Чехии выступал на чемпионате мира 2001 года, на котором завоевал золотые медали.

Достижения

Командные 

 Чемпион мира 2001
 Чемпион Чехии 2006 и 2007
 Обладатель Кубка Колдера 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2009 и 2014

Личные 

 Самый результативный защитник чемпионата Чехии 2001 (38 очков) и 2014 (29 очков)
 Лучший снайпер среди защитников чемпионата Чехии 2005 (13 шайб)
 Участник матча звёзд КХЛ 2012

Статистика 

 НХЛ — 102 игры, 35 очков (7 шайб + 28 передач)
 КХЛ — 114 игр, 30 очков (5+25)
 АХЛ — 123 игры, 71 очков (19+52)
 Чешская экстралига — 490 игр, 245 очков (72+173)
 Чемпионат Швеции — 13 игр, 4 очка (0+4)
 Чешская первая лига — 51 игра, 20 очков (8+12)
 Азиатская лига — 12 игр, 4 очка (1+3)
 Кубковые турниры (Лига чемпионов, Кубок Шпенглера, Кубок Виктории, Европейский трофей) — 23 игры, 12 очков (4+8)
 Сборная Чехии — 34 игры, 4 очка (1+3)
 Всего за карьеру — 962 игры, 425 очков (117+308)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Вайгар»
Игроки ХК «Кралупи-над-Влтавой»
Игроки ХК «Литвинов»‏‏
Игроки «Сент-Джонс Мэйпл Лифс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»‏
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Чикаго Вулвз»‏
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК ЦСКА Москва‏
Игроки ХК «Лев» Попрад
Игроки ХК «Векшё Лейкерс»
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки ХК «Анян Халла»
Игроки ХК «Мост»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой